Boogschieten op de Olympische Zomerspelen 2012 – Vrouwen (individueel)
Boogschieten op de Olympische Zomerspelen 2012 – Vrouwen (team)